Одвогийн Балжинням () — монгольский самбист и дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов мира по самбо, призёр чемпионатов Азии и мира по дзюдо, участник летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Заслуженный мастер спорта Монголии. Народный учитель Монголии (2009). По дзюдо выступал в полутяжёлой и тяжёлой (до и свыше 95 кг) весовых категориях. Серебряный призёр чемпионата мира 1989 года в Белграде. Через два года стал бронзовым призёром чемпионата Азии в Осаке. На Олимпиаде в Сеуле занял 13-е место. На следующей Олимпиаде стал 9-м. Тренер сборной Монголии по дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дзюдоисты Монголии
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Народные учителя Монголии
Заслуженные мастера спорта Монголии
Самбисты Монголии
Чемпионы мира по самбо
Тренеры Монголии по дзюдо
Победители соревнований «Дружба-84»
Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта